Sezures (Penalva do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Penalva do Castelo
 Sezures (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão